Römerstraße steht für:

Fernverkehrsstraßen im Römischen Reich:
 Römerstraße Kempten–Bregenz
 Römerstraßen in der Bresse
 Römerstraße Trier–Köln
 Römerstraße Kempten–Kellmünz–Günzburg
 Römerstraße Neckar–Alb–Aare
 Römerstraße Virunum–Iuvavum

innerstädtische Straßen in Deutschland:
 Römerstraße (Böblingen/Sindelfingen), Baden-Württemberg
 Römerstraße (Düren), Nordrhein-Westfalen
 Römerstraße (Linz), Oberösterreich
 Römerstraße (Nutscheid), Nordrhein-Westfalen, siehe Nutscheid #Römerstraße
 Römerstraße (Worms), Rheinland-Pfalz